

Astronomia 
 29473 Krejčí – asteroide della fascia principale

Persone 
 David Krejčí (1986) – hockeista su ghiaccio ceco 
 František Krejčí (1898-1975) – calciatore cecoslovacco
 Jaroslav Krejčí (1892-1956) – avvocato e politico cecoslovacco
 Jiří Krejčí (1986) – calciatore ceco
 Josef Krejci (1911–...) – pallamanista austriaco
 Karel Krejčí (1968) – calciatore e allenatore di calcio ceco
 Ladislav Krejčí (1992) – calciatore ceco
 Leoš Krejčí (1965) – cestista cecoslovacco
 Marek Krejčí (1980-2007) – calciatore slovacco
 Václav Upír Krejčí (1955) – attore e cantante ceco
 Vit Krejčí (2000) – cestista ceco